Леонид Евгеньевич Вамелкин (1882—1917) — русский офицер военно-воздушного флота, подполковник. Герой Первой мировой войны.

Биография 
Происходил из дворян Новгородской губернии. Отец, Евгений Павлович Вамелкин, с конца 1870-х гг. служил начальником ст. Подберезье Новгородской железной дороги, далее его служба была связана с полицейским управлением. Брат, Дмитрий Евгеньевич Вамелкин, был офицером (капитаном) дислоцированного в Новгороде 85-го пехотного Выборгского полка.

В службу вступил в 1900 году вольноопределяющимся в Выборгский 85-й пехотный полк. В 1904 году из унтер-офицеров произведён в подпоручики. В 1908 произведён в поручики, в 1912 году в штабс-капитаны, командир роты Выборгского 85-го пехотного полка. В 1912 году окончил Авиационную школу Императорского всероссийского аэроклуба был пилотом-авиатором и инструктором Новгородского отдела аэроклуба.
С 1914 года участник Первой мировой войны, ротный командир Выборгского 85-го пехотного полка.

Высочайшим приказом от 20 июля 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

Приказом по Армии и Флоту от 13 октября 1916 года за храбрость был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени: 

В 1916 году произведён в капитаны, офицер 2-го корпусного артиллерийского авиационного отряда.

С 1917 года подполковник — прикомандированный преподаватель к Офицерской воздухоплавательной школе.

28 августа (10 сентября по новому стилю) 1917 года вылетел по маршруту Винница — Староконстантинов. Самолёт разбился недалеко от селения Семя Бажановцы — отказал двигатель. Летчик-наблюдатель Бонч-Бруевич погиб сразу. Разбившийся Вамелкин был доставлен в лазарет, но спасти пилота не удалось.

Родные привезли тело Вамелкина в Новгород. Похоронен на кладбище Духова монастыря — с отданием воинских почестей, при огромном скоплении народа. На могиле, по лётному обычаю, установили винт самолёта. В 1930-е гг. захоронение было разрушено и утеряно.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП 14.11.1906; ВП 11.01.1917)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (Мечи — ВП 05.11.1915)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (Мечи — ВП 09.06.1915)
 Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (ВП 20.06.1915)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 25.06.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 25.06.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 02.07.1915)
 Высочайшее благоволение (ВП 29.07.1916; ВП 06.09.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 13.10.1916)

Примечания

Литература 
 
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. Мартиролог. — : Минувшее, 2015.
  по военному ведомству//Разведчик на 1915—1917 гг.
 РГВИА: Ф.2122. Оп.2. Д.116. Л.623-632 (1915 г.)

Ссылки 
 
  Вамелкин, Леонид Евгеньевич. // Георгиевские кавалеры Великой войны

Подполковники (Российская империя)
Лётчики Первой мировой войны (Россия)
Лётчики Российской империи
Похороненные в Новгороде